Таскалуса ():
  — индейский вождь.
 Таскалуса — город и административный центр одноимённого округа в штате Алабама (США).
 Таскалуса — округ штата Алабама (США).
 
  — альбом (2019) канадского певца Нила Янга.
  — фильм Филиппа Хардера (2019) с Девоном Бостиком и Наталией Дайер.